Farfadet – w folklorze francuskim mała, często zabawna postać.
 „Farfadet” – francuski okręt podwodny z początku XX wieku
 Okręty podwodne typu Farfadet – typ francuskich okrętów podwodnych z początku XX wieku